Chandragupta se puede referir a:
 Chandragupta Mauria (322-293 a. C.), rey de la India, fundador de la Dinastía mauria.
 Chandragupta I (320-335 d. C.), rey de la India, fundador de la Dinastía gupta.
 Chandragupta II (375-414), rey de la India, de la Dinastía gupta.